Het Europees kampioenschap marathon van 1986 werd gehouden in Stuttgart. De wedstrijd bij de vrouwen vond plaats op 26 augustus en bij de mannen op 30 augustus. In totaal finishten er 21 mannen en 23 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Europees kampioenschap marathon
Atletiekwedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Stuttgart
Marathon in 1986
atletiek